Debrene – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Debrene – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz